Proteusz – bóg w mitologii greckiej
 Proteusz – jeden z księżyców Neptuna

Zobacz też 
 Proteus
 „Protée” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku.